«Избо́рский клуб Новоро́ссии» — сообщество экспертов, преимущественно консервативного толка, оформившееся в самопровозглашённом государстве Донецкая народная республика. Сформировано в первой половине 2014 года по аналогии с Изборским клубом в России и при его идейной поддержке.

История 
14 июня 2014 года в Донецке состоялось открытие филиала Изборского клуба и прошло его первое заседание, на котором присутствовали Мирослав Руденко, Андрей Пургин, Павел Губарев, Дмитрий Муза, Сергей Барышников, отец Иона (Ковалев) и Кирилл Черкашин. Общественный деятель Донецкой народной республики Павел Губарев на нём сообщил, что «В клубе будут состоять известные эксперты, доктора наук, кандидаты наук, которые помогут решать государственные задачи Новороссии».

Исполнительным секретарём клуба был избран донецкий историк Артём Ольхин. Согласно его утверждениям, инициатива создания принадлежала главе Изборского клуба Александру Проханову

В октябре 2014 года «Изборский клуб Новороссии» создал свой собственный журнал «Новая земля», за 2014 год было выпущено три номера (тираж журнала 1000 экземпляров). В 2015 году клуб издал сборник «Идеология Отечества». Клуб инициировал просветительский проект «Словарь патриота Отечества», целью которого заявил «дать соотечественникам однозначное толкование терминов, размытое стараниями либералов». В 2017 году коллективом авторов «Изборского клуба Новороссии» (Павел Губарев, Александр Дмитриевский, Дмитрий Муза, Артём Ольхин, Фёдор Папаяни, Мирослав Руденко) совместно с российскими авторами (Николай Стариков, Сергей Карамышев, Анатолий Степанов) было выпущено одноимённое издание, выдержавшее в авторстве эксперта и сопредседателя клуба Фёдора Папаяни совместно с Александром Прохановым и Николаем Стариковым второе издание в 2020 году.

Изборский клуб Новороссии позиционирует себя дискуссионной площадкой.

Руководство 
 Артём Ольхин — исполнительный секретарь Изборского клуба Новороссии, главный редактор журнала «Новая Земля» (с 2014);
 Фёдор Папаяни — сопредседатель (с 2016);
 Дмитрий Муза  — сопредседатель (с 2014).

Информационные ресурсы клуба 
Изборскому клубу Новороссии принадлежат журнал «Новая земля» и Международное информационное агентство «Новороссия».

См. также 
 Изборский клуб

Примечания

Ссылки 

Новороссия (конфедерация)
Изборский клуб